Аирла́нга, также Эрла́нга (; 991/1001 — 1049) — махараджа средневекового государства Матарам, располагавшегося на острове Яве. Был светским и духовным главой государства.

Биография 
Происходил из династии Вармадева. Сын Удаяны , магараджи Бали, и Магендрадатты (дочки Макутавангсы , магараджи Матарама). Их брак был устроен для укрепления влияния Матарамы на Бали.

Вступил на престол Матарама в 1019 году. Тогда же основывает королевство Кахурипан. В 1022 году унаследовал от отца о. Бали, к 1037 году Аирланга объединил бо́льшую часть Восточной и значительную часть Центральной Явы. 

В историю Индонезии вошёл как «собиратель яванских земель». При нём Матарам стал господствующей силой в центральных и восточных районах архипелага, тогда как в западных районах по-прежнему господствовала Шривиджайя. Союз между двумя государствами был закреплен в 1035 году браком Аирланги с принцессой из Шривиджайи (ставшей его второй женой). 

Аирланга содействовал развитию земледелия и торговли, поощрял литературу и искусства. Покровительствовал индуизму. Незадолго до смерти разделил государство Кахурипан между побочными сыновьями (детей от обеих законных жён у него не было) на два царства Джангала и Кедири после чего удалился в уединённую обитель и стал аскетом. Его прах, вероятно, был развеян в Беллахане тиртха (священный бассейн для купания) на восточных склонах горы Пенанггунган.

Был известен своей религиозной терпимостью, покровителем как индуистской, так и буддийской религий. В 1035 году Аирланга построил буддийский монастырь под названием Шривиджаяшрама, посвященный своей жене Дгармапрасадоттунгадви. В 1035 году придворный поэт Мпу Канва составил «Какавин Арджунавиваха», адаптированный из эпоса «Магабхарата». Этот текст рассказывал историю Арджуны, воплощения Индры, но также являлся аллегорией собственной жизни Аирланги. Рассказ о его жизни был проиллюстрирован в храме Белахан на склонах горы Пенанггунган, где он был изображен в камне как Вишну на Гаруде.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.
 Coedés G., Les états hindouisés d'Indochine et d'Indonésie. P., 1964.

Ссылки 
 Erlangga

Правители Матарама
Правители XI века
Монархи XI века
Махараджи
История Индонезии
История Бали